Şoldăneşti (ryska: Шолданешты) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Şoldăneşti, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Chişinău. Şoldăneşti ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Şoldăneşti är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Şoldăneşti ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Şoldăneşti. Runt Şoldăneşti är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Rîbniţa,  km öster om Şoldăneşti. Trakten runt Şoldăneşti består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Şoldăneşti (distrikt)